Santo Antônio do Amparo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santo Antônio do Amparo (ort), Minas Gerais, 
 Santo Antônio do Amparo (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar